Haruta ist der Familienname folgender Personen:

 Masatake Haruta (1947–2022), japanischer Chemiker
 Nana Haruta (* 1985), japanische Manga-Zeichnerin